Dahlbäck ist der Familienname folgender Personen:

 Björn Dahlbäck (* 1949), schwedischer Mediziner
 Herman Dahlbäck (1891–1968), schwedischer Ruderer
 Jesper Dahlbäck (* 1974), Techno-DJ und -Produzent aus Schweden
 John Dahlbäck (* 1985), Produzent aus Schweden; Cousin von Jesper Dahlbäck

Siehe auch: Dahlbeck